Кубок мира по санному спорту 2010/2011 — это международный турнир, проходящий в несколько этапов. Сезон начинается 27 ноября 2010 года в Инсбруке, Австрия, и заканчивается 20 февраля 2011 года в Сигулде, Латвия. Кубок мира организован международной федерацией санного спорта при поддержке Viessmann.

Календарь соревнований 
Ниже представлено расписание этапов кубка мира 2010/11:.

Результаты соревнований

Одиночки (мужчины)

Двойки (мужчины)

Одиночки (женщины)

Командные соревнования

Итоговое положение

Одиночки (мужчины)

Двойки

Одиночки (женщины)

Командные соревнования

См. также 
 Чемпионат мира по санному спорту 2011

Примечания 

Кубки мира по санному спорту
Зимние виды спорта в сезоне 2010/2011